Manufacture d’Orgues Kœnig ist ein französisches Orgelbauunternehmen mit Sitz im elsässischen Sarre-Union.

Geschichte 
Die Orgelbaufirma Kœnig wurde im November 1945 durch Jean-Georges Kœnig (* 16. Mai 1920 in Straßburg; † 1992) gegründet. Kœnig hatte zuvor das Orgelbauhandwerk bei Roethinger in Straßburg gelernt. 1968 trat Yves Kœnig (* 16. Mai 1950 in Sarre-Union) in den väterlichen Betrieb ein, ab 1983 übernahm er die Leitung. Seit 2008 arbeitet Julien Marchal (* 29. Oktober 1990) in der Firma mit. Langfristig ist eine Fortführung des Betriebes durch ihn geplant.

Werkliste (Auswahl) 

Quelle:

Weblinks 

 Website der Manufacture d'Orgues Kœnig
 Organ index: Manufacture d’Orgues Kœnig

Einzelnachweise 

Sarre-Union
Orgelbauunternehmen